Черёмухово — название населённых пунктов в России:

 Черёмухово — хутор в Красненском районе Белгородской области.
 Черемухово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Черёмухово — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Черёмухово — бывшее село, а в настоящее время — микрорайон города Кургана.
 Черёмухово — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Черемухово — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Черёмухово — посёлок в Североуральском городском округе Свердловской области.
 Черёмухово — деревня в Талицком городском округе Свердловской области.
 Черёмухово — деревня в Кимовском районе Тульской области.